«Неразумный человек» () — документальный фильм о Ральфе Нейдере, активисте движения за права потребителей и четырежды (на момент выхода фильма — трижды) кандидате в президенты США. Название фильма основано на цитате из Дж. Б. Шоу: «Разумный человек приспосабливается к миру, неразумный пытается приспособить мир к себе. Поэтому весь прогресс — дело рук неразумных людей».

Сюжет 
Первая часть фильма в основном посвящена работе Нейдера в области прав потребителя и препятствиям, которые создавались на его пути, вторая — его президентским кампаниям. Во второй части значительное время уделено оппонентам Нейдера, считающим его выдвижение в качестве кандидата Партии зелёных ответственным за победу Дж. У. Буша на президентских выборах 2000 года.

В ролях

Ссылки 
 Сайт фильма 
 

Документальные фильмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы о юристах